Гео́ргий Александро́вич Антоню́к (род. 13 ноября 1942 года, д. Мацы, Кобринский район, Брестская область, БССР) — советский и белорусский учёный, профессор (1992), доктор философских наук (1990), социолог, философ, футуролог-социальный инженер-методолог социальной инженерии и системного подхода в социологии.

Биография 
Родился 13 ноября 1942 года в д. Мацы Кобринского района Брестской области на временно оккупированной фашистской Германией территории в крестьянской семье, отец Антонюк Александр Борисович (1911—2003) был кузнецом, мать Антонюк (Ефимук) Надежда Даниловна (1924—1996) была полеводом как в единоличном хозяйстве до коллективизации, так и в колхозе после коллективизации (с 1949).

В 1949—1953 годах учился в начальной школе в д. Мацы, в 1953—1959 годах — в средней школе в д. Стригово, окончил 10 классов. Закончил Могилёвский машиностроительный техникум (1959—1962), получил специальность «техник-технолог сварочного производства». С 1962 по 1965 год проходил действительную службу в Советской армии. Закончил дневное отделение философского факультета Ленинградского государственного университета по специальности «философ» (1965—1970). Закончил очное отделение аспирантуры Института философии и права Академии наук Белорусской ССР (ныне НАН Беларуси) в Минске (1970—1973). В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Системный подход в социологическом исследовании (методологические проблемы исследования взаимоотношения социальной системы и её компонентов)» (кандидат философских наук).

Младший, а затем старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук БССР (сейчас Институт философии Национальной академии наук Беларуси) (1973—1980), участвовал в проведении прикладных социологических исследований.

С 1980 по июнь 2004 — преподаватель кафедры философии Академии наук БССР (Национальной Академии наук Беларуси) (старший преподаватель, доцент, профессор). В 1990 году защитил докторскую диссертацию по теме «Социальное проектирование (теоретико-методологический аспект)» (доктор философских наук).

Семья 
Жена — Антонюк (Бендега) Любовь Адамовна (1949—2006) — доктор филологических наук, учёный в областях белорусской грамматики, лексики и терминологии, профессор, познакомились и поженились (1971) во время учёбы в аспирантуре в Академии наук БССР. Дети — дочери Надежда (1972) и Марина (1977), сын Александр (1989).

Научная деятельность 
Кандидатская диссертация посвящена методологии системного подхода в социологических исследованиях. Докторская диссертация посвящена теории и методологии проектирования социальных отношений в управлении обществом. Основной круг исследований — общемировоззренческие проблемы, методологические проблемы системного подхода в социологическом исследовании, социальной инженерии и социально-инженерного подхода в социальном управлении, в том числе социального проектирования, проблемы социального предвидения, социального спасения, социальной идеализации, идеологии, философии, в том числе истории философии, религии, идеологической веры, общества, государства, политики, власти, сознания, рационального и идеологического мышления, предметной рациональной и идеологической логики, проблемы национально-этнических отношений, объективной цели человечества, жизнеспособности и интеграции человечества.

Научные труды 
Опубликовано свыше 70 научных работ на бумажном носителе и свыше 100 научных работ выложены для всеобщего доступа в Интернете.

Диссертации 
 Кандидатская диссертация: «Системный подход в социологическом исследовании (методологические проблемы исследования взаимоотношения социальной системы и её компонентов)» (Минск, 1974).
 Докторская диссертация: «Социальное проектирование (теоретико-методологический аспект)»(Минск, 1990).

Монографии

Статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

См. также 
 Социальное проектирование

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Социологи СССР
Социологи Белоруссии
Социологи XX века
Социологи XXI века
Философы СССР
Философы Белоруссии